Ramphastides — інфраряд дятлоподібних птахів. Один з двох груп підряду Pici. Містить 133 види у 5 родинах. Інколи групу розглядають як надродину Ramphastoidea.

Систематика

Родини 
 Родина Бородастикові (Megalaimidae) — 26 видів
 Родина Lybiidae — 42 види
 Родина Бородаткові (Capitonidae) — 16 видів
 Родина Semnornithidae — 2 види
 Родина Туканові (Ramphastidae) — 47 видів
 Родина †Miopiconidae
 Родина † Picavidae

Філогенія

Примітки 

Дятлоподібні